

Geografia 
 Aiken – città dello Stato della Carolina del Sud
 Contea di Aiken – contea dello Stato della Carolina del Sud
 Ghiacciaio Aiken – ghiacciaio nella Dipendenza di Ross, in Antartide

Persone 
 Clay Aiken, propr. Clayton Holmes Aiken Grissom (1978) – cantante statunitense
 Conrad Aiken (1889-1973) – scrittore e poeta statunitense
 Danny Aiken, propr. Daniel Lee Aiken (1988) – giocatore di football americano statunitense
 Frederick Aiken (1832-1878) – avvocato, giornalista e militare statunitense
 Howard Hathaway Aiken (1900-1973) – matematico statunitense
 Joan Aiken (1924-2004) – scrittrice britannica
 Kamar Aiken (1989) – giocatore di football americano statunitense
 Kimberly Clarice Aiken (1975) – modella statunitense, incoronata Miss America 1994
 Liam Aiken (1990) – attore statunitense
 Tom Aiken (fl. XX secolo) – giocatore di snooker scozzese